

Geografia
 Masai – quartiere di Johor Bahru, città della Malesia

Etnologia
 Masai – popolo nilotico dell'Africa centrale

Persone
 Edith Masai – ex mezzofondista e maratoneta keniota
 François Masai – filologo e storico belga
 Linet Masai – mezzofondista keniota
 Moses Ndiema Masai – mezzofondista e maratoneta keniota